Angst:
  — альбом Клауса Шульце, выпущенный в 1984 году, и саундтрек к австрийскому фильму «Страх».
 Angst — альбом группы Lacrimosa, выпущенный в 1991 году.
  — альбом группы KMFDM, выпущенный в 1993 году.
 «» — песня группы Rammstein из альбома Zeit.

См. также